

Chimica 
 Sostituzione elettrofila
 Sostituzione elettrofila aromatica
 Sostituzione isomorfa
 Sostituzione nucleofila
 Sostituzione nucleofila alifatica
 Sostituzione nucleofila aromatica
 Sostituzione radicalica

Diritto 
 Sostituzione nel diritto amministrativo
 Sostituzione fedecommissaria 
 Sostituzione ordinaria
 Sostituzione testamentaria

Sport 
 Sostituzione (calcio)